Суперкубок Сінгапуру з футболу 2015  — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 березня 2015 року між чемпіоном Сінгапуру клубом Ворріорс та володарем Кубка Сінгапуру клубом Балестьє Халса.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf
 Матч на globalsportsarchive
 Матч наtodayonline
 Матч на soccerway
 Матч на footballdatabase

2015
Сінгапур
Березень 2015
2015 у сінгапурському спорті